Pao Ho kan syfta på följande platser:

Kina 

 Dongsha He (vattendrag i Kina, lat 33,68, long 116,55), 
 Bao He (vattendrag i Kina, Shaanxi), 
 Bao He (vattendrag i Kina, Hebei, lat 38,92, long 115,80), 
 Bao He (vattendrag i Kina, lat 33,66, long 116,52), 
 Bao He (vattendrag i Kina, Hebei, lat 40,54, long 118,25), 

Robotskapade Kinaförgreningar